Florennes is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt ruim 11.000 inwoners. Florennes ligt enkele kilometer ten noordoosten van het stadje Philippeville in het gebied tussen de Samber en de Maas. In de omgeving vertrekken de riviertjes Molignée en Flavion naar de Maas, en de Thyria en de Ruisseau d'Yves naar de Eau d'Heure, een zijrivier van de Samber.

Geschiedenis 
In de jaren 80 kwam Florennes in het nieuws door de voorgenomen plaatsing van 48 Amerikaanse kruisraketten op grond van het NAVO-dubbelbesluit uit 1979. Het ging om Tomahawks BGM-109G Gryphon, uitgerust met W84-waterstofbommen. Ondanks grote demonstraties ging de Belgische regering in 1985 akkoord met de plaatsing van 16 kernraketten op de Vliegbasis Florennes. In realiteit waren de eerste raketten al aangekomen op 28 augustus 1984. Overeenkomstig het 'enkele-sleutelsysteem' stemde de regering ermee in dat België niets te zeggen zou hebben over de inzet van de kernwapens, die onder de Seventeenth Expeditionary Air Force in het Duitse Sembach vielen. Uiteindelijk werden de 16 geplaatste kernraketten na het INF-verdrag van 1987 verwijderd en in de Verenigde Staten vernietigd.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

In Florennes-centrum ligt iets ten zuiden van de dorpskern nog het dorpje Chaumont

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Cultuur en folklore 
In Florennes wordt de Marche Saints-Pierre-et-Paul gehouden. Dit is een van de vijftien folkloristische stoeten van de Marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse die in 2012 door UNESCO opgenomen zijn als werelderfgoed op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Politiek 
Burgemeesters van Florennes waren:
 ...-2000 Louis Timmermans
 2001-2006 Pierre Helson
 2007-2009 Stéphane Lasseaux
 2009-2018 Pierre Helson
 2018-heden Stéphane Lasseaux

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Sport 
 Voetbalclub RCS Florennois speelde in haar bestaan 12 seizoenen in de nationale reeksen.
 Florennes is de enige plaats ter wereld waar twee Ronde van Frankrijk-winnaars zijn geboren namelijk Firmin Lambot en Léon Scieur.

Bezienswaardigheden 

 Het Kasteel van Florennes
 De Église Saint-Gangulphe

Externe links 
 Website van de gemeente
 militaire vliegbasis van Florennes

Plaats in Namen (provincie)